Rajoy es la versión castellanizada del apellido gallego Raxoi y puede referirse a:
 Enrique Rajoy Leloup, político galleguista, redactor del estatuto gallego de 1932
 Mariano Rajoy Sobredo, hijo del anterior, juez
 Mariano Rajoy Brey, hijo del anterior, presidente del Gobierno de España entre 2011 y 2018
 Bartolomé de Rajoy (1690-1772), arzobispo de Santiago de Compostela

Como nombre de lugar y oficialmente Raxoi, aparece por lo menos en cuatro lugares de Galicia (uno en Valga, dos en Vedra y uno en A Cañiza), así como en el nombre del edificio del concello de Santiago construido en la época del arzobispo.